Il singolare del Stella Artois Championships 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Stefan Edberg era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Shūzō Matsuoka.

Wayne Ferreira ha battuto in finale 6–3, 6–4 Matsuoka.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 1992
ATP Tour 1992